Бенгт Линдберг (; род. 28 марта 1960) — шведский шахматист, международный мастер.

Таблица результатов

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Швеции